Amerikai Egyesült Államok
 Baldwin megye (Alabama)
 Baldwin (Észak-Dakota)
 Baldwin (Florida)
 Baldwin (Georgia)
 Baldwin megye (Georgia)
 Baldwin (Illinois)
 Baldwin (Iowa)
 Baldwin (Louisiana)
 Baldwin (Maine)
 Baldwin (Maryland)
 Baldwin (Michigan)
 Baldwyn (Mississippi)
 Baldwin (Chemung megye, New York)
 Baldwin (Nassau megye, New York)
 Baldwin (Pennsylvania)
 Baldwin (Wisconsin)
 Baldwin (kisváros, Wisconsin)
 Kanada
Baldwin (Ontario)
egyéb
Baldwin Locomotive Works, amerikai mozdonygyártó vállalat